Flée (Côte-d'Or)
 Flée (Sarthe)

Flee kan ook verwijzen naar:
 Flee (album), een muziekalbum uit 1979 van The Jeremy Spencer Band
 Flee (film), een Deense geanimeerde documentaire uit 2021